Scrubby Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Scrubby Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland, Australien.
 Scrubby Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Scrubby Creek (Fullarton River), Nebenfluss des Fullarton River in Queensland
 Scrubby Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory, Australien
 Scrubby Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria)
 Scrubby Creek (Stawell River), Nebenfluss des Stawell River in Queensland
 Scrubby Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland, Australien.